

Sigle
 Institut industriel du Nord, istituto per la ricerca dell'École centrale de Lille 
 Internationalized domain name, nome di dominio internazionalizzato
 Italian Dance Network, radio che trasmette musica in streaming

Codici 
 IDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Indagen (Papua Nuova Guinea)